Chałupki (gromada w powiecie raciborskim)
 Chałupki (gromada w powiecie ząbkowickim)